Municipalità locale di Naledi nella provincia del Nordovest, Sudafrica
 Municipalità locale di Naledi nello Stato libero, Sudafrica